Кри́стин Фо́стер (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Kristen Foster – Curling Canada Stats Archive
 Публикации с тэгом «Kristen Foster» на сайте Curling Canada

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады